Witte kerk of Witte kerkje is een veelgebruikte naam voor kerken door heel Nederland. De kerken zijn, zoals de naam al aangeeft, vaak (deels) wit. Voor de kerken kan gebruikgemaakt zijn van witte stenen, maar deze kunnen ook later witgepleisterd zijn.

Kerken die Witte Kerk genoemd worden:
Witte Kerkje (Baarn), Baarn
Witte Kerk (Bergen), Bergen (Noord-Holland)
 Witte kerkje (Bladel), Bladel
Witte Kerkje op Duin en Bosch, Castricum
Witte kerk (Gaanderen), Gaanderen
Onze-Lieve-Vrouwekerk, Gasselte
Witte Kerkje (Groet), Groet
Kerk van Grootegast, Grootegast (Groningen)
Sint-Lambertuskerk, Heemse, Hardenberg
Witte Kerk (Heiloo), Heiloo
Witte Kerk, Hemrik (Friesland)
Kerk van Holysloot, Amsterdam
Het Witte Kerkje (Huis ter Heide), Huis ter Heide (Utrecht)
Witte kerkje (Kats), Noord-Beveland
Andreaskerk, Katwijk aan Zee
Witte kerk (Lochem), Lochem
Witte Kerk (Nieuw-Vennep), Nieuw-Vennep (protestants)
Witte Kerkje (Noordwijkerhout), Noordwijkerhout
Witte Kerkje (Oudorp), Oudorp (Alkmaar)
Eben Haëzerkerk (Sliedrecht), Sliedrecht
Witte Kerkje (Sneek), Sneek
Witte Kerk (Steenbergen), Steenbergen
Witte Kerkje (Terheijden), Terheijden (Noord-Brabant)
Witte Kerkje (Wieringerwaard), Wieringerwaard
Lucaskerk, Winkel (Noord-Holland)

Zie ook 
De naam van de Oekraïense stad Bila Tserkva betekent letterlijk 'Witte kerk'. De kerk van de stad is dan ook wit.